BMP je tričrkovna kratica za:

 Windows bitmap - vrsta grafične datoteke.
 pehotno oklepno vozilo BMP.

Kratice